Hvarsku nogometnu ligu, također i pod nazivom 3. županijska nogometna liga - Hvarska liga, je osvojio SOŠK iz Svirča. 
Hvarska liga predstavlja ligu šestu ranga hrvatskog nogometnog prvenstva, odnosno treći razred nogometne lige u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Sudionici 
 Jadran, Stari Grad
 Jelsa, Jelsa
 Levanda, Velo Grablje, Hvar
 Mladost, Sućuraj
 Sloga, Dol, Stari Grad
 SOŠK, Svirče, Jelsa
 Varbonj, Vrbanj, Stari Grad
 Vatra, Poljica, Jelsa
 Vrisnik, Vrisnik, Jelsa

Ljestvica

Rezultati

Poveznice 
 www.island-hvar.info/fnl/index.htm Forska nogometna liga
 Nogometni savez Županije Splitsko-dalmatinske
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2016./17.
 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2016./17.
 Kup Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske 2016./17.

Izvori 
 nszsd.hr, 3. Županijska Nogometna Liga - Prvenstvo otoka Hvara 16/17 2016/2017, pristupljeno 21. svibnja 2017.
 nszsd.hr, Balun - Službeno glasilo Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske, br. 18, objavljeno 4. svibnja 2017., preuzeto 21. svibnja 2017.
 www.island-hvar.info/fnl/prvenstvo.htm island-hvar.info/fnl, FNL – Prvenstvo 2016./2017., pristupljeno 21. svibnja 2017. 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 3. ŽNL - 7. rang natjecanja
  

2016-17
splitsko-dalmatinska-3-Hvar